Дискографія барбадоської співачки Ріанни складається з п'яти студійних альбомів, трьох збірок, тридцяти чотирьох синглів, одного відео-альбому та тридцяти трьох музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Сингли

З іншими виконавцями

Благодійні сингли

Промо-сингли

Інші пісні в чартах

Як запрошена виконавиця

Музичні відео

DVD

Примітки 

Ріанна
Ріанна